

Новий Мултан — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Новий Мултан — село, Увинський район, Удмуртія

Див. також 
 Мултан (значення)